Ермишин:

 Ермишин, Козьма Козьмич (1912-1943) — майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ермишин, Сергей Александрович (род. 1970) — советский и российский волейболист, мастер спорта России международного класса.